Slezská Harta může znamenat

 Vodní nádrž Slezská Harta – přehrada na řece Moravici v Moravskoslezském kraji
 Slezská Harta (Leskovec nad Moravicí) – část obce Leskovce nad Moravicí v okrese Bruntál
 Mikroregion Slezská Harta – sdružení několika obcí nacházející se kolem vodní nádrže Slezská Harta